Сенокос може да се односи на:

 Сенокос, село у општини Димитровград у Пиротском округу у Србији,
 Сенокос, село у Благоевградској области у Бугарској,
 Сенокос, село у Добричкој области у Бугарској,
 Сенокос, село у општини Долнени 11 километара од града Прилепа у Северној Македонији или
 Сенокос, село у општини Врапчиште 10 километара од града Гостивара у Северној Македонији.